

Люан — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр

Люан — громада в кантоні Во